Cinema
Splendor (1935), filme com Miriam Hopkins e Joe McCrea
Splendor (1989), filme com Marcello Mastroianni e Massimo Troisi
Splendor (1999), filme com Johnathon Schaech e Kathleen Robertson

Outros usos
 Splendor (equipa ciclista), da Bélgica

Desambiguação